Der Orden der Dankbarkeit (L’Ordre de la reconnaissance) war ein Ritterorden im Herzogtum Kurland und Semgallen. 

Gestiftet wurde er von Friedrich Wilhelm Kettler, Herzog von Kurland, am 12. Mai 1710 in Libau.

Die Ordensdevise lautete: „morior dum dorior“ 

Mit dem Tod des Stifters am 17. Januar 1711 erlosch der Orden.

Literatur 
  Ludwig Brunier: Kurland: Schilderungen von Land und Leuten. Verlag Heinrich Matthes, Leipzig 1868, S. 157–175 ()

Weltlicher Ritterorden
Herzogtum Kurland und Semgallen
Orden und Ehrenzeichen (Lettland)